Justine Henin var regerande mästare men kunde inte försvara titeln eftersom hon slutade med tennisen den 14 maj 2008.

Serena Williams vann finalen mot Jelena Jankovic med 6-4, 7-5.

Seedning

 Ana Ivanovic (Andra omgången)
 Jelena Jankovic (Final)
 Svetlana Kuznetsova (Tredje omgången)
 Serena Williams (Mästare)
 Jelena Dementieva (Semifinal)
 Dinara Safina (Semifinal)
 Venus Williams (Kvartsfinal)
 Vera Zvonareva (Andra omgången)
 Agnieszka Radwanska (Fjärde omgången)
 Anna Tjakvetadze (Första omgången)
 Daniela Hantuchova (Första omgången)
 Marion Bartoli (Fjärde omgången)
 Agnes Szavay (Andra omgången)
 Victoria Azarenka (Tredje omgången)
 Patty Schnyder (Kvartsfinal)
 Flavia Pennetta (Kvartsfinal)
 Alize Cornet  (Tredje omgången)
 Dominika Cibulkova (Tredje omgången)
 Nadia Petrova (Tredje omgången)
 Nicole Vaidisova (Andra omgången)
 Caroline Wozniacki (Fjärde omgången)
 Maria Kirilenko (Första omgången)
 Lindsay Davenport (Tredje omgången)
 Shahar Peer (Första omgången)
 Francesca Schiavone (Andra omgången)
 Anabel Medina Garrigues (Andra omgången)
 Alona Bondarenko (Tredje omgången)
 Katarina Srebotnik (Fjärde omgången)
 Sybille Bammer (Kvartsfinal)
 Ai Sugiyama (Tredje omgången)
 Virginie Razzano (Första omgången)
 Amelie Mauresmo ''(Fjärde omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion ett

Sektion två

Sektion tre

Sektion fyra

Undre halvan

Sektion fem

Sektion sex

Sektion sju

Sektion åtta

US Open i tennis 2008